У́лица Бурако́ва — улица второстепенного назначения в Восточном административном округе города Москвы в районе Соколиная гора.

Описание 
Улица Буракова расположена в западной части района Соколиная гора города Москвы и соединяет Золотую улицу с Шоссе Энтузиастов. Проходит параллельно Проспекту Будённого.
Общая длина улицы составляет 1,6 км (с учётом проезда к заводу «Салют»). Числится 143 дома. Нумерация зданий ведётся от перекрёстка с Золотой улицей.
Улица Буракова пересекает Золотую улицу, 5-ю и 3-ю улицы Соколиной Горы и Шоссе Энтузиастов.

История и происхождение названия 

 В 1909 году рядом с улицей открылось депо «Москва-Сортировочная».
 До 1929 года именовалась 1-й проездом Соколиной Горы.
По этой дороге московские золотари вывозили нечистоты из города, за что позже улица стала именоваться Золотая.
 До 1967 года улица Буракова носила название Золотая, которое закрепилось до наших дней за его бывшим участком от Семёновского Вала.
 В 1967 году переименована в улицу Буракова в честь Ивана Буракова (бригадира слесарей депо Москва-Сортировочная).

Здания и нумерация 
Всего по улице Буракова зарегистрировано 143 дома.
По нечётной стороне:
 Дома 1АС1 — 1АС3 — Отделение УФМС района «Соколиная Гора» (в здании бывшего отделении милиции № 62)
 Дома 1 корп.1, 1 корп.2 — Вечерняя Сменная Общеобразовательная Школа (ВСОШ) № 77 и СОШ № 77
 Дома 1С2, 1С3
 Владение 1б
 Дома 3 корп.1 и корп.2
 Дома 5 корп.1 и корп.2
 Дома 7 корп.1 и корп.2
 Дом 9
 Дом 11
 Дом 11 корп.1
 Дома 11С2, 11С5, 11С6
 Дом 13
 Дом 15/1
 Дом 17/2
 Дом 19
 Дом 21
 Дома 23 и 23а
 Дом 25а
 Дом 27
 Дома 27 корп.1 — 6 (в том числе и 5а)
 Дома 27 корп.8 — 14 (в том числе и 11а, и 13а) — Ордена Ленина Научно-исследовательский институт шинной промышленности (НИИШП)
 Дома 27 корп.24 — 31; корп.33 — 35; корп.38 — 40
 Дом 29
 Дома 29С6 и 29С7
 Владения 29АС1 — 29АС3

По чётной стороне:
 Дом 2
 Дома 2С2 — 2С6; 2С10 — 2С14 (в том числе и 2С11а)
 Дом 6 (со всеми нижеперечисленными строениями входит в комплекс Оптовой базы)
 Дома 6АС1 — 6АС3; 6АС6; 6АС9 («ВентСтройПром») и 6АС16
 Дома 6С1 — 6С20
 Дома 8АС1 и 8АС2 — Веерное депо станции «Сортировочная».
 Дома 8С4; 8С5; 8С9 — 8С11 — Локомотивное депо Москва-Сортировочная, на его территории установлен памятник воинам-железнодорожникам
 Дом 12 и его строения: 12С2; 12С3; 12С6; 12С7
 Дом 14 и его строения: 14С1; 14С2; 14С4; 14С8; 14С10 — 14С13 (общежитие).
 Дом 16а — ЗАО «Эмтика»
 Дом 16ас1
 Строения дома 16: 16С1; 16С5; 16С6; 16С8

Промышленные предприятия

Локомотивное депо

Достопримечательности

«Великий почин» 
Скульптурная группа была сооружена в 1982 году в честь первого субботника 1919 года в локомотивном депо «Москва-Сортировочная» скульптором О. С. Кирюхиным. Архитектор постамента — В. А. Нестеров.

Транспорт

Наземный транспорт 
По улице не проходят маршруты общественного транспорта. Ближайшие маршруты проходят по Проспекту Будённого.
 Остановки на Проспекте Будённого:
 «Компьютерный центр „Будёновский“»
 «Просп. Будённого, 49»
 «5-я ул. Соколиной горы»
 «Просп. Будённого, 24»
 «8-я ул. Соколиной горы»
Автобус: т32, 36, 83, 141, 214, 254, 469, 702
Трамвай: 12, 36, 46

 Остановка «Улица Буракова» (на Шоссе Энтузиастов):
Автобус: т30, т53, 125, 469
Трамвай: 12, 37, 38, 43, 46

Ближайшая станция метро 
 Станция метро «Шоссе Энтузиастов» — 1 км от пересечения улицы Буракова с Шоссе Энтузиастов.

Ссылки 
 
 

Буракова